Малый Дор — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Дор — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Малый Дор — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Малый Дор — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Малый Дор — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Малый Дор — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Малый Дор — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.